Ситовой анализ — определение процентного содержания (по массе) фракций в пылевидном или зернистом материале, состоящих из частиц определенного размера. 

Анализ производят просеиванием навески материала через набор стандартных сит, различающихся размером ячеек. Ячейки в ситах обычно квадратные или прямоугольные. Чем ниже расположено сито, тем меньше в нём ячейки. Таким образом, частицы исходного материала размерами меньше размеров ячеек сита проходят к нижележащему ситу, а частицы большего размера задерживаются на поверхности сита. Обычно применяют не менее 5 и не более 20 сит, а количество фракций всегда на единицу больше количества сит.

В качестве материалов для изготовления сит применяют проволоку (стальную, медную, латунную) или нити (шелковые, капроновые, нейлоновые), из которых сплетают или ткут сетки. Также встречаются сита из штампованных металлических решеток. Для отсеивания очень мелких порошков применяют микросита из никелевой фольги, в которых квадратные ячейки расширяются книзу (для предотвращения забивки).

Ситовой анализ проводят ручным или механизированным способом, а также сухим или мокрым способом в зависимости от размеров и свойств материала и заданной точности анализа.

См. также 
 Анализ траекторий наночастиц
 Динамическое рассеяние света
 Седиментационный анализ
 Гранулометрический состав горных пород

Литература 
 Процессы и аппараты химической промышленности, под ред. П. Г. Романкова, Л., 1989, с. 520-22.
 Виктор Волков. Коллоидная химия. Поверхностные явления и дисперсные системы : учебник. Изд. 2-е, испр. Изд.: Лань, 2015. 659 с. ISBN 978-5-8114-1819-0.
Аналитическая химия